Циданта:

 Циданта I — царь Хеттского царства, правил приблизительно в 1560 — 1550 годах до н. э.
 Циданта II — царь Хеттского царства, правил в XV веке до н. э.